FS 216 bezeichnet zwei Lokomotivbaureihen der Ferrovie dello Stato
 eine Dampflokomotivbaureihe, siehe CRFS 41–55
 eine Diesellokomotivebaureihe aus dem Jahr 1965, siehe FS 216 (Diesel)